Спорт в Я́р-Сале — соревнования по различным физическим упражнениям и их комплексам, а также система их организации и проведения в селе Яр-Сале, административном центре Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа России.

Развиваются такие виды, как: сноукайтинг, действуют программы спортивной подготовки по таким видам, как северное многоборье, плавание, мини-футбол, лыжные гонки, хоккей, фигурное катание.

Туризм (охота и рыбалка).

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Во Всероссийский реестр объектов спорта входят два спортсооружения:
 Яйская детско-юношеская спортивная школа по адресу: ул. Ленина, 9
 Спортивно-оздоровительный комплекс «Альбатрос» по адресу: ул. Осоавиахимовская, 36 А.

Действует муниципальное бюджетное учреждение физкультурно-спортивный центр «Лидер».

Литература 
Архипова, Л. А. Программа развития МБОУ ДЮСШ «Лидер» села Яр-Сале / Л. А. Архипова, А. Сэротэтэ // Стратегия формирования здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта: опыт, перспективы развития : Материалы XII Всероссийской научно-практической конференции, Тюмень, 13-14 ноября 2014 года / Под общей редакцией Зуева В. Н., Хромина Е. В., Насонова В. В.. Том Часть 2. — Тюмень: Издательство «ВекторБук», 2014. — С. 108—112. — EDN WLVRAN.

Примечания 

Яр-Сале